Китино — ойконим:
 Китино — село в Тырговиштской области Болгарии;
 Китино — деревня в Псковском районе Псковской области России.